Pedemontani – abitanti di Pedemonte (San Pietro in Cariano)
Pedemontani – abitanti di Pedemonte
Pedemontani – abitanti di Piedimonte San Germano